Die Interclubs Féminins 2002/03 war die erste französische Mannschaftsmeisterschaft im Schach der Frauen. 

Meister wurde der Club de Clichy-Echecs-92.
Zu den gemeldeten Mannschaftskadern siehe Mannschaftskader der Interclubs Féminins 2002/03.

Modus 

Die acht teilnehmenden Vereine trugen ein Turnier im K.-o.-System aus, wobei alle Plätze ausgespielt wurden.

Spieltermine 
Die Wettkämpfe wurden vom 7. bis 9. Februar 2003 in Évry gespielt.

Übersicht

Platzierungsspiele um die Plätze 5 bis 8

Turnierverlauf 

Die Wettkämpfe sahen mit einer Ausnahme klare Entscheidungen, lediglich im Viertelfinalwettkampf zwischen Créteil und Mulhouse gab es ein Unentschieden. Da Créteil am Spitzenbrett siegte, zogen sie ins Halbfinale ein, während Mulhouse um die Plätze 5 bis 8 spielte.

Entscheidungen

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Ergebnisse und Termine bei der Fédération Française des Échecs (französisch)

Schach (Frankreich)
Sportveranstaltung in Frankreich
Schachveranstaltung 2002
Schachveranstaltung 2003